Oláh Attila (1949) pszichológus
 Oláh Attila (1958) sebész